T36 oder T 36 steht für:
 T 36 (Schiff, 1944), Flottentorpedoboot der Kriegsmarine
 Preußische T 36, Schmalspur-Lokomotiven
 T36 (Paralympics), Athletenklassifikation im Behindertensport (T = Track-Athleten, 31–38 = Zerebralparese)

T-36 steht für:
 Beechcraft XT-36, US-amerikanisches Trainer-Transport-Flugzeug von Beech Aircraft Corporation
 T-36 Halcón, chilenische Version des Schul- und Erdkampfflugzeugs CASA C-101

T36